; , настоящее имя — Ёко Сёдзи (); род. 20 августа 1934 в городе Сакаиминато, префектура Тоттори, Япония) — одна из популярнейших японских киноактрис 1950—1970-х годов. Её карьера включает как драматические, так и комедийные роли. Снималась в фильмах выдающихся режиссёров своего времени, в том числе таких как Ясудзиро Одзу, Акира Куросава, Кон Итикава, Микио Нарусэ и Масаки Кобаяси. Была названа лучшей актрисой 1966 года и удостоена кинопремий «Голубая лента», «Кинэма Дзюмпо» и «Майнити».

Биография

Ранние годы 
Актриса родилась в семье углепромышленника Хандзиро Сёдзи и его жены Иси, у которых она была третьей дочерью. В семилетнем возрасте потеряла отца. После окончания в 1953 году средней школы поехала в Токио, где поступила учиться домоводству в Kyoritsu Women’s Junior College. В апреле 1954 года устроилась секретарём президента компании Shin-Nihon Broadcast Company в Осаке (в настоящее время — MBS). 21 мая того же года молодая красивая девушка украсила обложку еженедельника The Yomiuri Weekly, куда она попала по рекомендации знакомого. В том же году дебютировала в кино, сыграв главную роль в фильме Сэйдзи Мураямы «Ты не можешь умереть», на роль в котором её пригласили, увидев на обложке журнала. В этом фильме Ёко сыграла роль девушки, пострадавшей от атомной бомбардировки. Фильм был довольно хорошо принят публикой и критикой и уже на следующий год девушка снимется в десяти кинолентах, подписав контракт с кинокомпанией «Тохо».

Карьера в кино 
В начале своей кинокарьеры Ёко Цукаса специализировалась на ролях красивых буржуазных девушек, столь обычных для фильмов кинокомпании «Тохо». Её элегантный внешний вид и хорошее актёрское исполнение вскоре сделали своё дело и она становится одной из популярнейших звёзд своего поколения. Её партнёрами на киноэкране были такие популярные звёзды, как Рё Икэбэ, Акира Такарада и Кодзи Цурута.

Во второй половине 1950-х годов актриса расширила своё амплуа, получив при этом признание критики в таких фильмах, как «Очная ставка преступного мира» (1960, реж. Кихати Окамото) и «Синий зверь» (1960, реж. Хиромити Хорикава).
У знаменитого режиссёра Ясудзиро Одзу Цукаса сыграла добрую дочь в семье среднего класса в кинолентах «Поздняя осень» (1960) и «Осень в семье Кохаягава» (1961). Другими выдающимися режиссёрами, с которыми она работала были Микио Нарусэ — «Перистые облака» (1958), «Ночной поток» (1960, с режиссёром Юдзо Кавасимой), «Место женщины» (1962), «Авария» (1966) и «Разметанные облака» (1967); Акира Куросава — роль Нуи в фильме «Телохранитель» (1961), где её партнёром выступил знаменитый Тосиро Мифунэ.

За роль в киноленте Нобору Накамуры «Кинокава» (1966) актриса была названа лучшей в 1966 году и удостоена трёх престижнейших национальных кинопремий «Голубая лента», «Кинэма Дзюмпо» и «Майнити». Её психологически сложные роли в уже упомянутых фильмах Нарусэ «Авария» и «Размётанные облака» также отмечены похвалой критиков. Эти две работы актрисы вместе с её исполнением роли наложницы Ити Сасахары в фильме Масаки Кобаяси «Бунт Самураев» (1967) считаются среди наиболее значимых в её карьере.
 
Кроме упомянутых драматических ролей, Цукаса на протяжении всей карьеры выступала во многих комедийных лентах компании «Тохо». С середины 1960-х актриса стала сниматься и в телесериалах, а с середины 1970-х — на театральных подмостках. За свою карьеру в кинематографе актриса снялась более чем в сотне фильмов. Однако, после 1980 года появлялась на киноэкране крайне редко.

Личная жизнь 
С 1969 года Ёко Цукаса состоит в браке с Эйсукэ Айдзавой, родив от него дочь Ёко Айдзаву (相 沢 葉子).

Премии и номинации 
Кинопремия «Голубая лента»
 17-я церемония награждения (за 1966 год) — приз за лучшую женскую роль — в фильме «Кинокава»

Кинопремия «Майнити»
 21-я церемония награждения (за 1966 год) — приз за лучшую женскую роль — в фильме «Кинокава».

Кинопремия «Кинэма Дзюмпо»
 1967 — приз за лучшую женскую роль 1966 года — в фильме «Кинокава».

Фильмография

Комментарии

Примечания

Ссылки

Литература 
 Hirano, Kyoko (2000). «TSUKASA, Yoko» in International Dictionary of Film and Filmmakers, ed. by Tom Pendergast, 4 volumes, Detroit [etc.]: St. James Press, 4th edition 2000, vol. 3: Actors and Actresses. pp.1218-1219.